Craig es el nombre de varios condados de Estados Unidos:

 Condado de Craig (Oklahoma)
 Condado de Craig (Virginia)